Cecília Pimenta de Almeida Frazão de Sousa Breves, a Baronesa do Piraí, foi uma nobre brasileira.

Biografia 
Nascida em 1782 e falecida em 6 de julho de 1866 em sua fazenda dos Três Saltos, em Piraí, Rio de Janeiro, casou-se com José Gonçalves de Morais, o "Barão do Piraí" em 18 de julho de 1841, este por sua vez, nasceu em 1776 em São João Marcos, Rio de Janeiro, e faleceu em 10 de outubro de 1859 em sua fazenda dos Três Saltos em Piraí. Irmão do Padre Joaquim Gonçalves de Moraes, os quais eram filhos de Antônio Gonçalves de Morais, nascido em 1750, português de Miranda do Douro, e de d. Rita Clara de Sousa, filha de Antônio Francisco de Paula Sousa, fazendeiro paulista de Itu. O Barão de Piraí, por sua contribuição dada, foi considerado um dos grandes do Império, recebendo a estima e consideração dos governantes.

A baronesa do Piraí era irmã dos comendadores Joaquim e José de Sousa Breves. O primeiro foi o maior latifundiário de terras e possuidor de escravos, em propriedades que se estendiam da Restinga da Marambaia até as Minas Gerais na serra da Bocaina.

Ligações externas 
 Biografia da Baronesa do Pirahy

Baronatos do Brasil